Dungannon kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Dungannon District, grevskap, Nordirland, 
 Dungannon (distriktshuvudort), grevskapshuvudort, Nordirland, Dungannon District,

USA 

 Dungannon, Virginia – en  ort i Virginia, Scott County,